Black Country může označovat:

 Black Country, průmyslová oblast ve střední Anglii
 Black Country Communion, americká hardrocková superskupina 
 Black Country (album), debutové album této skupiny